Der Jeep Avenger ist ein Sport Utility Vehicle des Automobilherstellers Stellantis, der von der US-amerikanischen Automobilmarke Jeep produziert wird. Er ist unterhalb des Jeep Renegade positioniert.

Geschichte 
Die Serienversion des Avenger wurde auf dem Pariser Autosalon im Oktober 2022 vorgestellt. Es ist das erste Elektroauto der Marke und kommt 2023 auf den europäischen Markt. Eine 1st Edition konnte bis zum 31. November 2022 unverbindlich reserviert werden. Gebaut wird der Wagen seit dem 31. Januar 2023 im polnischen Tychy.

Die europäische Auszeichnung Auto des Jahres gewann der Avenger im Januar 2023 vor dem VW ID. Buzz und dem Nissan Ariya.

Technik 
Als Basis dient die eCMP2 genannte Plattform von Stellantis, die zuvor erst für das Jahr 2026 angekündigt wurde. Ein Lithium-Ionen-Akkumulator mit einem Energieinhalt von 54 kWh soll eine Reichweite nach WLTP von rund 400 km ermöglichen. Die Ladeleistung beträgt über Gleichstrom maximal 100 kW, womit der Wagen in 24 Minuten von 20 auf 80 Prozent aufgeladen werden kann. Per Wechselstrom sind 11 kW Ladeleistung möglich. Der 115 kW (156 PS) starke Elektromotor treibt die Vorderräder an. Das Drehmoment beträgt maximal 260 Nm. Später soll auch Allradantrieb verfügbar sein. Auf einigen Märkten Südeuropas gibt es zudem noch einen aufgeladenen 1,2-Liter-Ottomotor mit 74 kW (100 PS).

Technische Daten

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Website

Kombi
Elektroautomodell